The Normal Heart steht für:

 The Normal Heart (Theaterstück), Theaterstück von Larry Kramer (1985)
 The Normal Heart (2014), US-amerikanischer Fernsehfilm von Ryan Murphy